Constantin Denis Bourbaki (1787–1827), een Griekse kolonel en vader van Charles-Denis.
 Charles-Denis Bourbaki (1816-1897), een Frans-Griekse generaal.
 Nicolas Bourbaki, een Franse groep wiskundigen.
 Bourbaki-panorama, een 112 meter lang schilderij.